Émile Sacré (kunstschilder) (1872-1939)
 Émile Sacré (zeiler)